El término quijada puede referirse a:

Quijada, hueso de la cara, ubicado en la parte inferior y anterior de la cara.
Quijada, instrumento musical de percusión.

Enlaces externos